Николай Владимирович Давиденко () е руски тенисист, роден на 2 юни 1981 г. в Северодонецк, Украйна.

Кариера

Ранни години 
Давиденко започва да играе тенис на седемгодишна възраст. На единадесет години напуска Украйна с мисълта, че в Русия има по-добри условия за развитие и заедно с по-големия си брат Едуард се установява във Волгоград. Едуард, също тенисист, става негов треньор и двамата работят заедно и до днес.

Четири години по-късно те се местят в Залмтал, Германия.

През 1999-а, годината в която става професионалист, Давиденко получава руско гражданство.

2000 – 2007 
През 2000 г. Даведенко печели първите си титли от турнири от сериите Фючърс и Чалънджър.

През 2001 г. дебютира на Открито първенство на Австралия и Ролан Гарос, отпадайки и в двата турнира във втория кръг, и на Откритото първенство на САЩ, където отпада още в първия кръг.

В дебюта си на Уимбълдън през 2002 г. отпада в първи кръг.

Година по-късно Давиденко печели първите си две титли от турнири от висока категория – в Аделаида и Ещорил.

През 2004 г. печели турнирите в Мюнхен и Москва.

През 2005 г. Давиденко достига полуфинал на Ролан Гарос, Хамбург Мастърс и Мастърс Къп и четвъртфинал на Откритото първенство на Австралия, Синсинати Мастърс и Париж Мастърс. Печели турнира в Санкт Пьолтен. Завършва годината на пето място в световната ранглиста – най-напред от всички представители на Русия.

Първата титла на руснака в турнир от сериите Мастърс идва през 2006 г. в Париж. Същата година той е част от отбора на Русия, спечелил Купа Дейвис. Печели турнирите в Пьорчах, Сопот и Ню Хейвън и за втори път Москва. В турнири от Големия шлем играе два четвъртфинала (Австралия и Ролан Гарос) и един полуфинал (САЩ). В края на годината достига най-доброто си класиране в ранглистата – трето място.

На Откритото първенство на Австралия през 2007 Давиденко достига до четвъртфинал.

Класиране в ранглистата в края на годината

Личен живот 
В началото на декември 2006 г. се състои сватбата на Давиденко и дългогодишната му приятелка Ирина.

Любимите му спортове освен тениса са футбол и хокей. Обича да ходи на риболов.

Титли и участия на финали

Титли на сингъл (17)

Загубени финали на сингъл (6)

Титли на двойки (2)

Загубени финали на двойки (1)

Отборни титли (1)

Източници

Външни препратки 
  Фенсайт 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Руски тенисисти
Украинци в Русия
Личности (Волгоград)